Фуэнлабрада-де-лос-Монтес ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сиберия. Занимает площадь 192 км². Население — 1947 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 216 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web sobre Fuenlabrada de los Montes

Муниципалитеты Бадахоса
Населённые пункты Бадахоса